
Сыромя́тная плеть () — плеть, сделанная из сыромятной кожи. Также может означать:

Кино и телевидение 
  — американский фильм 1938 года.
  — американский фильм 1951 года.
 Сыромятная плеть — американский телесериал (1959—1965).
  — основная музыкальная тема из одноимённого сериала.

Люди 
 «Сыромятная плеть» —  Секретной службы США для президента Рональда Рейгана.
  (1916—1953) — американский бейсболист, более известный под прозвищем Сыромятная плеть.

Прочее 
  — эскадрилья ВМФ США, более известная под названием Сыромятные плети.

См. также 
 Рохайд